Derganc ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Derganc (* 1977), slowenischer Radrennfahrer
 Stane Derganc, jugoslawischer Turner